Johann Ursinus ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Ursinus (1735–1796), deutscher Pfarrer und Historiker 
 Johann Henrich Ursinus (1608–1667), deutscher Theologe und Pfarrer